CKK – codice aeroportuale IATA dell'eliporto civile di Cherokee Village (Arkansas) (Stati Uniti)